Pátan či Patan je jméno několika měst:

 Pátan (Gudžarát) – středověké centrum Gudžarátu
 Pátan (Madhjapradéš) – město v Madhjapradéši
 Pátan (Čhattísgarh) – město v Čhattísgarhu
 Pátan (Maháráštra) – město v Maháráštře
 Pátan (Rádžasthán) – město v Rádžasthánu
 Pátan (Nepál) – město v nepálské provincii Bágmatí, vedle Káthmándú
 Pátan (Mahákálí) – vesnice v nepálské zóně Mahákálí

Externí odkazy